

Personnalités

Patronyme 

 Álvaro Tito (1962-), joueur et entraîneur uruguayen de basket-ball ;
 Dennis Tito (1940-), premier touriste spatial ;
 Josip Broz Tito (1892-1980), homme politique yougoslave ;
 Teburoro Tito (1953-), homme politique gibertin.

Pseudonyme 

 Ernesto "Tito" Puentes (1928-2017), musicien cubain
 Tito (1957-), de son vrai nom Tiburcio de la Llave, dessinateur, scénariste de bande dessinée français d'origine espagnole. Voir Tendre Banlieue.

Prénom 
 
 Tito El Bambino : Efraín David Fines Nevárez (née en 1981), reggaetonero Portoricain.
 Tito Jackson (née en 1953), Chanteur américain.
 
 Tito Puente (1923-2000), Grand musicien de musique latine.
 Tito Topin (1932-), graphiste, écrivain, illustrateur et scénariste français.
 Tito Vilanova (1968-2014), entraîneur espagnol de football.

Localité

 Tito est le nom d'une commune italienne dans la province de Potenza dans la région de Basilicate
Prénom masculin
Prénom espagnol
Homonymie de prénom
Patronyme hispanique